Kulturindustrie steht für:
 Kulturwirtschaft, einen Wirtschaftszweig
 Kulturindustrie – Aufklärung als Massenbetrug, ein Kapitel aus dem Buch Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno